Пол Сеймур:
  (род. 1950) — американский футболист, игравший на позиции нападающего такла за «Баффало Биллс» в 1973 — 1977 годах
 Пол Сеймур (1928—1998) — американский баскетболист и тренер, игравший в НБА в 1946 — 1960 годах, а тренировавший в 1956 — 1969 годах
 Пол Сеймур (род. 1950) — американский математик, в настоящее время является профессором в Принстонском университете, специализируется в области дискретной математики, особенно комбинаторики, теории графов и оптимизации.